Fabiani ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Fabiani (* 1974), italienischer Rennfahrer
 Giuseppe Fabiani (1926–2019), italienischer Geistlicher, Bischof von Imola
 Joel Fabiani (* 1936), US-amerikanischer Schauspieler
 Linda Fabiani (* 1956), schottische Politikerin
 Max Fabiani (1865–1962), slowenischer Architekt
 Oliviero Fabiani (* 1990), italienischer Rugby-Union-Spieler

Fabiani ist ferner:
 eine Modemarke der Galeria Kaufhof, siehe Kaufhof #Eigenmarken bzw. typische Marken